Ириондо:
 Ириондо — департамент в Аргентине в составе провинции Санта-Фе.
  (род. 1953) — испанский футболист; тренер.
 Ириондо, Рафаэль (1918—2016) — испанский футболист; тренер.